Hooliganisme, geweld dat plaatsvindt in het kader van sportwedstrijden, en dan vooral voetbalwedstrijden
Hooligans (The Who), een verzamelalbum van de Britse rockband The Who
Hooligans (film), ook verschenen als Green Street Hooligans, is een misdaaddrama uit 2005 onder regie van Lexi Alexander
Hooligans: Storm over Europe, controversieel computerspel uit 2001